Minecraft — компьютерная игра 2009 года в жанре песочницы.

Также может означать:

Компьютерные игры 
 Minecraft — франшиза, основанная на одноимённой игре.
 Minecraft Earth — мобильная игра дополненной реальности.
 Minecraft Dungeons — компьютерная игра в жанре action RPG.
 Minecraft: Story Mode — графическая приключенческая игра 2015—2016 годов, разработанная Telltale Games.
 Minecraft Legends — предстоящая компьютерная стратегическая игра.

Другие значения 
 — саундтрек к компьютерной игре Minecraft.
  — фигурки Lego, основанные на вселенной Minecraft.
 Minecraft: История Mojang — документальный фильм 2012 года о Minecraft и разработчиках Mojang.
  — книга 2013 года о Minecraft и её создателе Маркусе «Нотч» Перссоне.

См. также 
 Minicraft — двухмерная игра 2011 года в жанрах экшен и выживание. Основана на видеоигре Minecraft.
 Модификации Minecraft